Fuhrstraße bzw. Fuhrstrasse steht für:
 Fuhrstrasse (Langnau am Albis), siehe Liste der Kulturgüter in Langnau am Albis
 Fuhrstraße (Rosbach vor der Höhe), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Rosbach vor der Höhe
 Fuhrstraße (Solingen), siehe Fuhr (Solingen)
 Fuhrstrasse (Wädenswil), siehe Liste der Kulturgüter in Wädenswil
 Fuhrstraße (Wetter, Hessen), siehe Wetter (Hessen)
 Fuhrstraße (Wuppertal), siehe An der Fuhr